Nili steht für:

 NILI, pro-britisches jüdisches Spionagenetzwerk während des Ersten Weltkriegs
 Nili, israelische Siedlung im Westjordanland, siehe Liste israelischer Siedlungen im Westjordanland
 Nili (Stadt), Stadt und Bezirk in der afghanischen Provinz Daikondi
 Nili (Vorname), hebräischer weiblicher Vorname
 Nili (Schiff), Fähre der israelischen Reederei Nili-Somerfin Car Ferries

Siehe auch: Neely, Neeley